Луговка:

 Чибис (Луговка) — небольшая птица семейства ржанкообразных.

Топонимы

Россия 
 Луговка — село в Грайворонском районе Белгородской области.
 Луговка — деревня в Мглинском районе Брянской области.
 Луговка — деревня в Мантуровском районе Курской области.
 Луговка — деревня в Рыльском районе Курской области.
 Луговка — деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области.
 Луговка — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Луговка — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Луговка — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Луговка — деревня в Каменском районе Тульской области.
 Луговка — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Луговка — река, приток Пижмы, протекает в Кировской области, Нижегородской области, Марий Эл.
 Луговка — река, приток Великой, протекает в Псковской области.

Украина 
 Луговка — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Луговка — село в Великописаревском районе Сумской области.
 Луговка — село в Высокопольском районе Херсонской области, ликвидировано в 2001 году.